Dustin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dustin Township (Nebraska)
 Dustin Township (Oklahoma)